Haus der Lüge () — пятый студийный альбом немецкой экспериментальной музыкальной группы Einstürzende Neubauten, изданный в 1989 году. В основу обложки лёг фрагмент гравюры немецкого художника Ханса Бальдунга «Эякулирующий жеребец, отвергнутый кобылой» 1534 года.

Об альбоме 
Haus der Lüge представляет собой отход от стиля тонкого сдержанного нойза, характерного творчеству Einstürzende Neubauten второй половины 1980-х. Рецензент Allmusic Нэд Раггет написал, что «Haus der Lüge длительностью чуть более получаса, максимально впечатляет. <…> Альбом полон воплей и криков, стремительных гитарных партий и декламационного вокала Баргельда, достигшего своей полной силы. <…> „Feurio!“ — один из сильнейших синглов группы, <…> не менее выразителен и титульный трек. <…> Последний альбом Einstürzende Neubauten 1980-х подводит итоги десятилетия на высокой ноте».

Список композиций 
 Слова и музыка: Бликса Баргельд, Марк Чунг, Ф. М. Айнхайт, Александр Хаке, Н. У. Унру.
 «Prolog» — 1:50
 «Feurio!» — 6:02
 «Ein Stuhl In Der Hölle» — 2:09
 «Haus Der Lüge» — 4:00
  — 0:28
 «Fiat Lux» — 12:24
 «А) Fiat Lux»
 «B) Maifestspiele»
 «C) Hirnlego»
 «Schwindel» — 3:58
 «Der Kuss» — 3:37
Переиздание 1995 года / ремастер 2002 года
 «Feurio! (remix)» — 4:47
 «Partymucke» — 3:52
 «Feurio! (Türen Offen)» — 4:47

Участники записи 
 Einstürzende Neubauten
 Бликса Баргельд — вокал, гитара
 Александр Хаке — гитара, вокал
 Марк Чунг — бас-гитара, вокал
 Ф. М. Айнхайт — перкуссия, вокал
 Н. У. Унру — перкуссия, вокал
 Приглашённые музыканты
 Рэймонд Уоттс — бэк-вокал («Prolog», «Haus Der Lüge»)
 Гарет Джонс — бэк-вокал («Ein Stuhl In Der Hölle», «Der Kuss»)

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Einstürzende Neubauten

Примечания 

Альбомы Einstürzende Neubauten
Индастриал-альбомы
Альбомы Some Bizzare Records
Альбомы Rough Trade Records